Альбер Рено: Рено, Альбер (1855—1924) — французский органист.
 Рено, Альбер (1920—2012) — канадский хоккеист и тренер.